Patruschew (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Nikolajewitsch Patruschew (* 1977), russischer Ökonom und Bankmanager, seit 2018 Landwirtschaftsminister 
 Nikolai Platonowitsch Patruschew (* 1951), früherer Mitarbeiter und Leiter des FSB, seit 2008 Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation